Совет департамента Иль и Вилен (до марта 2015 года — Генеральный совет департамента Иль и Вилен) — верховный орган управления департамента Иль и Вилен. После реформы 2015 года избирается на 6 лет и состоит из 54 советников, избираемых по мажоритарной системе в 27 кантонах (от каждого кантона по два советника, обязательно один мужчина и одна женщина).

Состав Совета департамента (2021—2028)

Исполнительный комитет Совета департамента 
 Президент — Шеню, Жан-Люк (Социалистическая партия, кантон Ле-Рё)
 1-й вице-президент (защита детей) — Анн-Франсуаза Куртей  (Разные левые, кантон Монфор-сюр-Мё)
 2-й вице-президент (контракты департамента и территориальная солидарность) — Николя Перрен  (Зелёные, кантон Ренн-3)
 3-й вице-президент (финансы и транспорт) — Кристоф Мартен (Радикальная левая партия, кантон Монфор-сюр-Мё)
 4-й вице-президент (вопросы пенсионеров и инвалидов) — Армель Бийяр (Социалистическая партия, кантон Ле-Рё)
 5-й вице-президент (среда обитания и цифровые технологии) — Людовик Куломбель (Социалистическая партия, кантон Мелес)
 6-й вице-президент (интеграция, борьба с нищетой) — Каролин Роже-Муаньё (Зелёные, кантон Ренн-5)
 7-й вице-президент (человеческие ресурсы м социальный диалог) — Лоранс Ру (Разные левые, кантон Бен-де-Бретань)
 8-й вице-президент (Социальная экономика, экологический переход, высшее образование) — Эманюэль Руссе (Социалистическая партия, кантон Ренн-1)
 9-й вице-президент (мобильность и инфраструктура) — Стефан Ланфан (Социалистическая партия, кантон Шатожирон)
 10-й вице-президент (образование) — Жанна Ларю (Зелёные, кантон Ренн-3)
 11-й вице-президент (биологическое разнообразие, вода) — Иан Сулабай (Зелёные, кантон Ренн-3)
 12-й вице-президент (проблемы молодежи) — Гаэль Метри  (Разные левые, кантон Мелес)
 13-й вице-президент (культура, защита бретонского языка) — Денес Маршан (Демократический бретонский союз, кантон Ренн-2)
 14-й вице-президент (гражданская ответственность и демократия) — Сесиль Бутон (Коммунистическая партия, кантон Брюз)
 15-й вице-президент (спорт) — Роже Моразен  (Социалистическая партия, кантон Гишен)

Члены Совета департамента Иль и Вилен (2021-2028)

Состав Совета департамента (2015—2021) 

 
Исполнительный комитет Совета департамента (2015-2021) 
 Исполнительный комитет Совета департамента (2015-2021) 
 Президент — Шеню, Жан-Люк (Социалистическая партия, кантон Ле-Рё)
 1-й вице-президент (солидарность, вопросы пенсионеров и инвалидов) — Анн-Франсуаза Куртей  (Разные левые, кантон Монфор-сюр-Мё)
 2-й вице-президент (образование и вопросы молодежи) — Франк Пишо (Социалистическая партия, кантон Редон)
 3-й вице-президент (защита детей) — Вера Брьян (Социалистическая партия, кантон Ренн-6)
 4-й вице-президент (финансы и транспорт) — Кристоф Мартен (Радикальная левая партия, кантон Монфор-сюр-Мё)
 5-й вице-президент (вопросы культуры) — Франсуаза Сурдриль (Социалистическая партия, кантон Жанзе)
 6-й вице-президент (экономика, сельское хозяйство, инновации, устойчивое развитие) — Бернар Марке (Социалистическая партия, кантон Лифре)
 7-й вице-президент (вопросы интеграции) — Катрин Дебруаз (Социалистическая партия, кантон Ренн-2)
 8-й вице-президент (инфраструктура, градостроительство) — Андре Лефёвр (Радикальная левая партия, кантон Комбур)
 9-й вице-президент (персонал и оказание услуг) — Беатрис Акни-Робен (Социалистическая партия, кантон Ренн-3)
 10-й вице-президент (спорт) — Фредерик Бурсье  (Социалистическая партия, кантон Ренн-3)
 11-й вице-президент (гражданская ответственность) — Клодин Дави (Социалистическая партия, кантон Беттон)
 12-й вице-президент (цифровые технологии) — Дамьен Бонгар (Социалистическая партия, кантон Ренн-2)
 13-й вице-президент (социальные вопросы) — Эманюэль Руссе (Социалистическая партия, кантон Ренн-1)

Состав Генерального совета (2011—2015)

Ссылки 
 Департамент Иль и Вилен
 Результаты выборов 2021 года на сайте Министерства внутренних дел Франции
 Результаты выборов 2015 года на сайте Министерства внутренних дел Франции

Иль и Вилен